José Maria dos Santos Motta, detto Zé Maria (1939) – calciatore brasiliano
José Maria Rodrigues Alves, detto Zé Maria (1949) – calciatore brasiliano
José Marcelo Ferreira, detto Zé Maria (1973) – calciatore brasiliano